Премия Гильдии киноактёров США за лучший каскадёрский ансамбль в телесериалах введенa с 2008 года. Семь раз был удостоен награды каскадёрский ансамбль телесериала «Игра престолов».

Лауреаты и номинанты 
Здесь приведён полный список номинантов.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Каскадёрский ансамбль в телесериале